Christian Heim (ur. 21 lutego 1993) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Auerbach. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W październiku 2008 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 59. miejsce w Oberstdorfie. W zawodach FIS Cup zadebiutował 23 stycznia 2010 w Lauschy, zajmując 4. miejsce. Był to najlepszy występ Heima w tym cyklu aż do zwycięstwa odniesionego na skoczni w Baiersbronn 25 lutego 2012. W sezonie 2012/2013 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze punkty zdobył w swoim drugim występie, 28 grudnia 2012 w Engelbergu. W kolejnym starcie, w Sapporo, był ósmy, po raz pierwszy zajmując miejsce w najlepszej dziesiątce. Wystartował w Mistrzostwach Świata Juniorów 2013 w Liberecu, gdzie w zawodach indywidualnych zajął 40. miejsce. 9 lutego stanął na podium w Pucharze Kontynentalnym w Iron Mountain, zajmując 3. miejsce. Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpił we wrześniu 2014, zajmując 44. miejsce w konkursie FIS Cup w Planicy.

W 2013 zdobył brązowy medal mistrzostw Niemiec, reprezentując drugi zespół Bawarii.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty C. Heima na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Baiersbronn – 26 lutego 2012 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993